Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1987 — 5-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 20 по 30 августа 1987 года в городе Москве, СССР.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1988 в Сеуле. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Англии со счётом 3:0 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ, обыгравшая в матче за 3-е место сборную СССР со счётом 3:2.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1987
Август 1987 года
1987 год в Москве
1987 год в хоккее на траве
Соревнования по хоккею на траве в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1987 году
Чемпионаты Европы в 1987 году